40-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 7 февраля 1989 года на арене «Нортлэндс Колизеум», домашней для клуба «Эдмонтон Ойлерз». Это была первая игра Уэйна Гретцки за команду конференции Кларенса Кэмпбелла в качестве игрока «Лос-Анджелес Кингз». По иронии судьбы игра проводилась на арене его бывшего клуба из Эдмонтона, где его тепло встретила публика, а в раздевалке команды он смог занять своё старое место. Тренер конференции Кэмпбелла Глен Сатер поставил Гретцки в одно звено с бывшим и нынешним партнёрами по тройке нападения – Яри Курри и Люком Робитайлом. Записав на свой счёт 1 гол и 2 передачи, Уэйн Гретцки помог своей команде одержать победу и был признан лучшим игроком матча, а призовой автомобиль подарил бывшему партнёру по команде Дейву Семенко. Результат в 14 заброшенных за игру шайб стал новым рекордом результативности для матчей звёзд.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 40-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1988/89
Драфт НХЛ 1988
Драфт НХЛ 1989

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1989 год в хоккее